John Duncan peut désigner :
 John Duncan (1805-1849), explorateur britannique ;
 John Duncan (1866-1945), peintre écossais ;
 John Duncan MacLean (1873-1948), homme politique canadien ;
 John Duncan Fergusson (1874-1961), peintre écossais ;
 John Charles Duncan (1882-1967), astronome américain ;
 John Duncan Sr. (1919-1988), homme politique américain ;
 John James Duncan  (né en 1947), fils du précédent, homme politique américain ;
 John Duncan (né en 1948), homme politique canadien.